Башня Алоха () — маяк, часовая и смотровая башня, расположенная на пирсе № 9 бухты Гонолулу (Гонолулу, Гавайи, США).

Описание 
Башня Алоха имеет 10 этажей, собственную высоту 56,1 метров плюс флагшток высотой 12,2 метров, на котором установлен шар времени. Со всех четырёх сторон расположены бронзовые циферблаты диаметром по 3,7 метров и весом по 7 тонн<ref name="emp">Башня Алоха  на сайте emporis.com</ref>. В 7, 12 и 16 часов на башне срабатывала сирена, сигнализирующая о точном времени, но позднее её стали использовать только для встречи прибывающих кораблей, а также для предупреждения жителей о цунами или пожаре, в неделю её посещают более 5000 человек, вместимость площадки составляет 24 человека единовременно.

 История 
Строительство Башни Алоха началось в 1924 году, и 1 июля 1926 года её маяк, видимый за 20 миль, начал работу. Он сразу был автоматизирован и обходился правительству в 50 долларов в год (жалованье смотрителю составило бы около 1500 долларов в год). 11 сентября того же года состоялось торжественное открытие здания. После нападения на Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 года маяк немедленно был выкрашен в камуфляжный окрас и потушен до конца Второй мировой войны. В 1948 году состоялось повторное торжественное открытие башни, коричнево-зелёные разводы с неё были смыты. В конце 1960-х годов в окрестностях Алохи стали появляться высотные здания, и поэтому было принято решение снять с неё навигационные функции. Сигнальный огонь был перемещён на телебашню, а в 1975 году заработал новый маяк на пирсе № 2. 13 мая 1976 года башня была внесена в Национальный реестр исторических мест США. В 1981 году была основана государственная корпорация Aloha Tower Development Corporation'', которая занялась ремонтом и модернизацией башни Алоха и прилегающей территории. Крупная реконструкция была произведена в 1994 году, при этом ни одного цента на это не было взято с налогоплательщиков. Также башня была закрыта на ремонт с 1997 года по апрель 1999 года.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт башни

Здания и сооружения, построенные в 1926 году
Здания и сооружения Гонолулу
Маяки Гавайев
Смотровые башни США
Объекты Национального реестра исторических мест на Гавайях
Часовые башни США